Les épreuves de bowling à 10 quilles des Jeux mondiaux de 2022 ont lieu du 8 au  à Birmingham au .

Organisation 
Pour chaque tournoi de doubles, 16 équipes vont s'affronter en confrontation directe après une première phase de classement établie selon leur score individuel.

Aussi, chaque équipier est aussi inscrit en simple (soit 32 concurrents) mais la phase de classement éliminera les 16 moins bien classés.

Compétition

Simple dames

Simple hommes

Par équipes femmes

Par équipes hommes

Médaillés

Tableau des médailles

Références

Liens externes 
  Site officiel
 Livre des résultats  (pages 803 à 956)
  Les jeux mondiaux 2022 sur le site de la fédération sportive

Jeux mondiaux de 2022
Bowling aux Jeux mondiaux